Majstor Vilim (slikar) (tal. Mastro Guglielmo), konvencionalno ime anonimnoga talijanskog slikara s početka 12. stoljeća poznatog po oslikanom raspelu iz Sarzane
 Vilim (kipar) (tal. Maestro Guglielmo), kipar iz Pise koji je u 12. stoljeću djelovao u tamošnjoj katedrali
 Majstor Vilim (kipar) (tal. Guglielmo), kipar iz 15. stoljeća, tvorac cisterne zamka Orsini-Cesi-Borghese u talijanskoj općini San Polo dei Cavalieri (1439.)

Napomena: riječ mastro je u talijanskom jeziku zastarjelica od maestro (hrv. majstor, od lat. magistrum).

Izvori